Lunae Promontorium (Ligúria), avui Ponta Bianca, punta del golf de La Spezia, prop de la ciutat romana de Luna (Etrúria)
 Lunae Promontorium (Lusitània), cap de Lusitània que Claudi Ptolemeu situa prop de la desembocadura del Tajo